Берестечко — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Берестечко — деревня в Хойникском районе Гомельской области.

Украина 
 Берестечко — город в Гороховском районе Волынской области.
 Берестечко — село в Демидовском районе Ровненской области.
Берестечко — прежнее (до 2009 года) название села Дземброня в Верховинском районе Ивано-Франковской области.